Закаливание — неоднозначный термин, который может означать:
 Закаливание организма —  метод физиотерапии, заключающийся в воздействии на человеческий организм различными факторами с целью повышения его устойчивости.
 Закаливание растений — повышение у растений устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
 Закаливание металла, или закалка металла, —  вид термической обработки, заключающийся в нагреве материала выше критической точки с последующим быстрым охлаждением.